Nogometni kup Slovenije; "Pokal Slovenije" (slv. "Pokal Nogometne zveze Slovenije"; "Pokal NZS") je glavno nogometno klupsko kup natjecanje u Sloveniji, a organizira ga Slovenski nogometni savez (slv. Nogometna zveza Slovenije (NZS).

O natjecanju 
"Pokal Slovenije" je nastao 1991. godine po osamostaljenju Slovenije. Dotad su se slovenski klubovi natjecali u Kupu maršala Tita i Slovenskom republičkom kupu.  
Od sezone 2010./11. u kupu nastupa 28 klubova i to: 
 10 sudionika 1. slovenske lige (PrvaLiga) 
 18 klubova - pobjednici i finalisti 9 regionalnih kupova (Međuopćinski nogometni savezi, slv. "Međuobčinska nogometna zveza" - MNZ Celje, MNZ Koper, MNZG-Kranj, MNZ Lendava, MNZ Ljubljana, MNZ Maribor, MNZ Murska Sobota, MNZ Nova Gorica, MNZ Ptuj)

Završnice 

 
 u zagradama je naveden stupanj natjecanja, ako pobjednik ili finalist nije bio član "Prve slovenske lige"

Klubovi po uspješnosti 

 stanje sa sezonom 2019./20.

Unutrašnje poveznice 
 Prva slovenska nogometna liga 
 Republički nogometni kup Slovenije 
 Slovenski nogometni superkup 
 Kup maršala Tita 
 Slovenski nogometni savez

Vanjske poveznice 
  nzs.si,Pokal Slovenije 
  int.soccerway.com, Slovenia - Cup 
  uefa.com, Slovene Cup 
  worldfootball.net, Pokal Slovenije

Izvori 
 
  nzs.si, Pokal Slovenije - Razpored tekmovanja, pristupljeno 23. lipnja 2020. 
  nzs.si, Organizacija tekmovanja, pristupljeno 23. lipnja 2020. 
  nzs.si, Lovorike, pristupljeno 23. lipnja 2020. 
  rsssf.com, Slovenia - List of Cup Finals  
  claudionicoletti.eu, Slovenia winners 
 

 kup